Esistono due comuni francesi con questo nome

Maucourt – Oise
Maucourt – Somme